Avos bezeichnet:

 Währungseinheit in Macao und Portugiesisch-Timor, siehe Avo (Währung) 
 Felsinseln der Nordgruppe der Kurilen, siehe Awos